Black Butterfly peut faire référence à :
 Black Butterfly, un film de Lo Wei sorti en 1960
 Black Butterfly, un film de Lo Wei sorti en 1968
 Black Butterfly, un film de Brian Goodman sorti en 2017
 Black Butterfly, un album de Buckcherry